Химулко има више значења:

 Химулко (Тореон), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Химулко (Уехукиља ел Алто), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Химулко (Мескитик), насеље у савезној држави Халиско у Мексику